Фоулкс, Чарльз:
 Чарльз Фоулкс (1875—1969) — шотландский и британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Чарльз Фоулкс (1903—1969) — британский военачальник, участник Второй мировой войны.